Flous kan som auktorsförkortning betyda:

 Fernande Flous

Robotskapade auktorsförkortningar